Le psaume 131 peut désigner :
 le psaume 131 (130) : psaume 131 selon la numérotation hébraïque, psaume 130 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 132 (131) : psaume 132 selon la numérotation hébraïque, psaume 131 selon la numérotation grecque.